NMOS (o nMOS) si può riferire:

 al MOSFET a canale n (di elettroni): NMOS è quel particolare tipo di transistore MOS che si accende solo se la tensione presente al gate è maggiore della sua tensione di soglia.
 alla Logica NMOS